Berleño dorado puede referirse a:
 El nombre común de la planta Hyoscyamus albus.
 El nombre común de la planta Hyoscyamus aureus.